Bahnhofstraße 3 steht für:

 Bahnhofstraße 3 (Grebenstein)
 Bahnhofstraße 3 (Quedlinburg)